Einhard ist der Name folgender Personen:

 Einhard (um 770–840), fränkischer Gelehrter, Kunstsachverständiger und Autor
 Einhard II. von Katzenellenbogen (auch Eginhard; † 1067), deutscher Abt und Bischof von Speyer 

Gebäude:
 Einhard-Gymnasium in Aachen
 Haus zum Einhard in Seligenstadt, Hessen

Siehe auch:
 Eginhard
 Einhart
 Eynard